Il singolare del torneo di tennis Cidade de Vigo 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Pablo Andújar che ha battuto in finale Fernando Vicente 7-5, 7-66.

Teste di serie 

 Fernando Vicente (finale)
 Flavio Cipolla (secondo turno)
 Iván Navarro (primo turno)
 Frederico Gil (quarti di finale)

 Óscar Hernández (semifinali)
 Marcel Granollers (quarti di finale)
 Daniel Gimeno Traver (primo turno)
 Adrian Ungur (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Cidade de Vigo 2006